La Serie A 2022-2023 è il 121º campionato italiano di calcio maschile di prima divisione.

Esso si riferisce anche a:
 Serie A 2022-2023, 56º campionato italiano di calcio femminile di prima divisione
 Serie A 2022-2023, 40º campionato italiano di calcio a 5 maschile di prima divisione
 Serie A 2022-2023, 12º campionato italiano di calcio a 5 femminile di prima divisione
 Serie A 2022-2023, 101º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione
 Serie A 2022-2023, 46º campionato italiano di pallacanestro in carrozzina
 Serie A 2022-2023, 87º campionato italiano di rugby a 15 di seconda divisione
 Serie A 2022-2023, 32º campionato italiano di rugby a 15 femminile